En Pologne, Pluty est le nom de :

 Pluty, village de la voïvodie des Basses-Carpates.

 Pluty, village de la voïvodie de Podlachie.

 Pluty, village de la voïvodie de Grande-Pologne.

 Pluty, village de la gmina de Wiśniew, dans la voïvodie de Mazovie.
 Pluty, village de la gmina de Paprotnia, dans la voïvodie de Mazovie.

 Pluty, village de la voïvodie de Poméranie occidentale.

 Pluty, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.